Ultima Thule Records, auch UT Records, ist ein schwedisches Independent-Label, das von der Band Ultima Thule gegründet wurde, um dem Boykott Anfang der 1990er zu entgehen, welcher wegen der bekannt werdenden Einordnung als rassistische Band begonnen hatte. Seitdem erschienen auch weitere Bands auf dem Label.

Geschichte 
Mitte der 1990er Jahre waren Ultima Thule eine der erfolgreichsten Bands in ihrem Heimatland. Drei Alben erreichten eine Goldene Schallplatte und die Veröffentlichungen der Band kamen in die schwedischen Charts. Mit dem einsetzenden Erfolg wurde aber auch die Vergangenheit der Gruppe näher beleuchtet. Bert Karlsson, der die Band unter Vertrag genommen hatte, geriet als Mitgründer der rechten Partei Ny Demokrati in die Kritik. Letztlich war er gezwungen, den Vertrag mit Ultima Thule zu kündigen.

Mit dem erwirtschafteten Geld konnten Ultima Thule ein Aufnahmestudio kaufen, welches am 11. Februar 2000 durch einen Brandanschlag zerstört wurde, und ein eigenes Label gründen. Neben ihren eigenen Veröffentlichungen veröffentlichte die Band auch Alben von Midgårds Söner und Hel. Brisant war die Veröffentlichung der Band Heroes, dahinter verbarg sich das Nachfolgeprojekt der Rechtsrock-Band Dirlewanger, benannt nach dem Nationalsozialisten Oskar Dirlewanger.

Label-Diskografie

Sublabel Attitude Records

Weblinks

Einzelnachweise 

Independent-Label
Punk-Label
Rock-Label
Schwedisches Musiklabel
Label-Diskografie
Gemeinde Nyköping
Wirtschaft (Södermanlands län)